Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 1987 () проводился в городе Калгари с 19 по 25 апреля 1987 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился впервые.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на  в Нагано (Япония), где кёрлинг был представлен как демонстрационный вид спорта.

В турнире приняло участие 8 мужских и 8 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Эда Луковича.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Линды Мур.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го и 3-го мест

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 History of the Tim Hortons Roar of the Rings - Curling Canada – 2013 Tim Hortons Roar of the Rings – Canadian Olympic Curling Trials
The Phoenix - Apr 24, 1987
The Phoenix - Apr 25, 1987
The Phoenix - Apr 25, 1987

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1987 году
Апрель 1987 года